Каните́ль (через  від , утвореного з  — «тростина», «очерет»), сухозлі́тка, рідко сухозлотиця, сухозоло́тиця — тонкий витий позолочений або посріблений дріт, золоті або срібляні нитки. Використовується для гаптування, а також як прикраса новорічних ялинок.

Словом «сухозлотиця» («каните́ль») також називають додаткову обвивку струни, що накручується довкола її осереддя. Як правило, додається до басових струн з метою збільшення їх маси та інерції. Виготовляється з м'ягкого металевого дроту (мідь, латунь, алюміній, срібло). Як правило, дріт сухозлотиці є круглим у перетині, хоча, деколи використовують плоский дріт для згладжування поверхні струни.

Примітки 

Акустика
Дроти
Вишивка
Ялинкові прикраси
Деталі музичних інструментів